Causalidade -  relação entre dois eventos, sendo  o primeiro evento a causa do segundo.
 Relação de causalidade - teoria do direito penal sobre o vínculo entre a conduta do agente e o resultado ilícito.
 CAUSA - sigla de Compañía Aeronáutica Uruguaya S.A..
 Causa -  um dos elementos constitutivos de uma ação judicial

Ver também
 Causa e efeito (desambiguação)
Desambiguação